Толья́тти:

 Тольятти — город в Самарской области России.
 Тольятти — аэропорт в Самарской области, недалеко от одноимённого города.
 Тольятти — железнодорожная станция в черте одноимённого города.
 «Тольятти» — экономическая зона со льготными налоговыми условиями и упрощёнными административными процедурами на территории города Тольятти.
 «Тольятти» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в России.
 «Тольятти» — футбольный клуб из одноимённого города.
 ПСКР-804 «Тольятти» — корабль пограничной службы России на Балтийском море.

Фамилия 
 Тольятти, Пальмиро (1893—1964) — руководитель Итальянской коммунистической партии.
 Тольятти, Эудженио Джузеппе (1890—1977) — итальянский математик, брат Пальмиро Тольятти.

См. также 
 Поверхность Тольятти — алгебраическая поверхность пятой степени, описанная Эудженио Джузеппе Тольятти.
 «Лада-Тольятти» — футбольный клуб из Тольятти.